Ballada o Narayamie (film 1958)
 Ballada o Narayamie (film 1983)